Osoby o tym nazwisku:
 Alec Mazo – amerykański tancerz
 Edgar Hernando Tirado Mazo – rzymskokatolicki duchowny
 Juan Bautista Martínez del Mazo – hiszpański malarz

Inne:
 Portret Francisca del Mazo – obraz olejny hiszpańskiego malarza Francisca Goi